Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Маріон Бартолі, таким чином перервавши 26-матчеву безпрограшну серію Вікторії на початку сезону 2012.

Агнешка Радванська виграла свій другий обов'язковий прем'єрний титул і перший на Мастерс Маямі, у фіналі перемігши чинну фіналістку Марію Шарапову з рахунком 7–5, 6–4. 

Також на цьому турнірі вперше в основній сітці турнірів WTA зіграла майбутня дворазова переможниця турнірів Великого шолома Гарбінє Мугуруса, дійшовши до четвертого кола, де програла майбутній переможниці турніру Радванській.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

  Вікторія Азаренко (чвертьфінал)
  Марія Шарапова (фінал)
  Петра Квітова (2 коло)
  Каролін Возняцкі (півфінал)
  'Агнешка Радванська (переможниця)
  Саманта Стосур (4 коло)
  Маріон Бартолі (півфінал)
  Лі На (чвертьфінал)
  Віра Звонарьова (2 коло)
  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Франческа Ск'явоне (2 коло)
  Сабіне Лісіцкі (4 коло)
  Єлена Янкович (2 коло)
  Юлія Гергес (2 коло)
  Ана Іванович (4 коло)
  Домініка Цібулкова (4 коло)
 Пен Шуай (3 коло)
 Анджелік Кербер (2 коло)
 Анастасія Павлюченкова (2 коло)
 Даніела Гантухова (3 коло)
 Роберта Вінчі (3 коло)
 Марія Кириленко (4 коло)
 Яніна Вікмаєр (4 коло)
 Флавія Пеннетта (3 коло)
 Анабель Медіна Гаррігес (2 коло)
 Світлана Кузнецова (2 коло)
 Луціє Шафарова (2 коло)
 Моніка Нікулеску (2 коло)
 Петра Цетковська (3 коло)
 Сара Еррані (2 коло)
 Кая Канепі (2 коло)
 Надія Петрова (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3= Третє коло
|RD4= Четверте коло

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= Е Бірнерова
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=0
|RD1-seed04=
|RD1-team04= М Крайчек
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= Г Вотсон
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=77
|RD1-seed06=
|RD1-team06= С Кирстеа
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=64

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ц Чжен
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Л Градецька
|RD1-score12-1=1
|RD1-score12-2=4
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= А Татіашвілі
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Т Пашек
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=3r
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= В Азаренко
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=7
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= М Крайчек
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=5
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=WC
|RD2-team03= Г Вотсон
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=27
|RD2-team04= Л Шафарова
|RD2-score04-1=2
|RD2-score04-2=1
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=18
|RD2-team05= А Кербер
|RD2-score05-1=64
|RD2-score05-2=1
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Ц Чжен
|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= А Татіашвілі
|RD2-score07-1=5
|RD2-score07-2=1
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=16
|RD2-team08= Д Цібулкова
|RD2-score08-1=7
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= В Азаренко
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=WC
|RD3-team02= Г Вотсон
|RD3-score02-1=0
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Ц Чжен
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=0
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=16
|RD3-team04= Д Цібулкова
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= В Азаренко
|RD4-score01-1=1
|RD4-score01-2=79
|RD4-score01-3=7
|RD4-seed02=16
|RD4-team02= Д Цібулкова
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=67
|RD4-score02-3=5
}}

 Секція 2 

 Секція 6 

 Секція 8 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

  Катерина Бондаренко (кваліфікувалася)  Енн Кеотавонг (1 коло)
  Сє Шувей (кваліфікаційний матч)
  Віра Душевіна (кваліфікувалася)  Варвара Лепченко (кваліфікаційний матч)
  Олександра Панова (1 коло)
  Уршуля Радванська (кваліфікувалася)  Ольга Говорцова (1 коло)
  Стефані Форец Гакон (кваліфікувалася)
  Слоун Стівенс (кваліфікувалася)
  Стефані Дюбуа (1 коло)
  Менді Мінелла (кваліфікаційний матч)
 Патріція Майр-Ахлайтнер (1 коло)
 Едіна Галловіц-Халл (1 коло)
 Ніна Братчикова (1 коло)
 Аранча Рус (кваліфікаційний матч)
 Джеймі Гемптон (кваліфікувалася)
 Ірина Фалконі (1 коло)
 Анастасія Родіонова (кваліфікаційний матч)
 Чжан Кайчжень (1 коло, знялася)
 Лара Арруабаррена Вечіно (1 коло)
 Ева Бірнерова (кваліфікувалася)
 Алла Кудрявцева (1 коло)
 Валерія Савіних (кваліфікувалася) Кваліфікувалися 

 Катерина Бондаренко
 Місакі Дой
 Алізе Корне
 Віра Душевіна
 Валерія Савіних
 Мелінда Цінк
 Уршуля Радванська
 Медісон Кіз
 Стефані Форец Гакон
 Слоун Стівенс
 Ева Бірнерова
 '''Джеймі Гемптон

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Sony Ericsson Open
Sony Ericsson Open 2012